Il singolare del torneo di tennis Chicago Grand Prix 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Roscoe Tanner che ha battuto in finale John Alexander 6-1, 6-7, 7-6

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Chicago Grand Prix 1975